Дубейко́вский () — польская фамилия.

Известные носители 
 Дубейковский, Василий Александрович (род. 1986) — российский специалист по брендингу городов.
 Дубейковский, Виктор Иосифович — российский программист, специалист в области функционального моделирования.
 Дубейковский (Витан-Дубейковский), Леон (Левон) Янович (1869—1940) — белорусский архитектор, учёный, политический деятель, писатель, фольклорист. Один из идеологов Белорусской национал-социалистической партии.

См. также 
 Дубейковская